Cuclotogaster är ett släkte av insekter. Cuclotogaster ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjäderlöss
Cuclotogaster